Plano Amazônia Sustentável
Rio Pas na região de Cantábria

Localidades

The Pas

Le Pas

Desambiguações de siglas